Delaware este un nume propriu care se poate referi la

Denumire originară 
 Titlul nobiliar  De La Warr, după care au fost denumite următoarele; 
 Colonia Delaware, colonia britanică ce a existat înaintea formării Statelor Unite ale Americii, între 1631 și 1776.
 Delaware, stat constituent al Statelor Unite ale Americii. 
 Tribul Lenape, unul din triburile native americane, cunoscut și sub numele de Delaware. 
 Limba Lenape, limba vorbită de tribul Lenape, o limbă din grupul limbilor Algonquian, cunoscută și ca Delaware language. 
 Râul Delaware, râu important în estul Statelor Unite, care izvorește din statul New York, formează granița dintre statele New Jersey și Pennsylvania și se varsă în Delaware Bay, care este granița naturală dintre statele New Jersey și Delaware. 
 Estuarul Delaware, estuarul râului Delaware. 
 Golful Delaware, golf în care se varsă râul Delaware, în engleză Delaware Bay.

Orașe, localități și cartiere 
 Delaware, statul  
 Delaware, statul  
 Delaware, statul  
 Delaware City, statul 
 Delaware, statul  
 Delaware, provincia , Canada

Cartiere (civile)  Townships 
 Delaware Township, Michigan; 
 Delaware Township, Minnesota; 
 Delaware Township, Camden County, New Jersey; 
 Delaware Township, Hunterdon County, New Jersey, New Jersey; 
 Town of Delaware, Sullivan County, New York;  
 Delaware Township, Juniata County, Pennsylvania; 
 Delaware Township, Mercer County, Pennsylvania; 
 Delaware Township, Northumberland County, Pennsylvania; 
 Delaware Township, Pike County, Pennsylvania;

Comitate în diferite state ale SUA

Vase ale U.S. Navy 
De-a lungul timpului au existat cel puțin șase vase ale Marinei SUA numite  Delaware:
  Primul vas Delaware  a fost o fregată construită în 1776 și capturată de britanici în 1777. 
  Al doilea vas Delaware a fost un vas de luptă cu 20 de tunuri, achiziționat în 1798. 
  Cel de-a treia navă Delaware a fost un vas de linie cu 74 de tunuri, lansat în 1820 și ars în 1861. 
  Al patrulea vas Delaware a fost un vas cu aburi cu roată laterală de propulsie, construit în 1861 și trecut în rezervă în 1865. 
  Cea de-a cincea navă Delaware a fost un vas cu aburi redenumit după numele purtat anterior de Piscataque în 1869. 
  Ce de-al șaselea vas Delaware (BB-28) a fost un vas de luptă, inaugurat în 1910 și dezmembrat în 1924.

Alte utilizări 
  Corporaţie din Delaware

Vezi și 
 Delaware County (dezambiguizare)

Nume proprii
+ 
Toponime americane
Toponime britanice